Medal za Dzielność (Australia)
 Medal za Dzielność (Czarnogóra)
 Medal za Dzielność (Egipt)
 Medal za Dzielność (Fidżi)
 Medal za Dzielność (Hiszpania)
 Medal za Dzielność (Izrael)
 Medal za Dzielność (Nowa Zelandia)
 Medal za Dzielność (San Marino)
 Medal za Dzielność (Vanuatu)
 Medal za Dzielność (Węgry)
 Medal za Dzielność (Wielka Brytania)

Zobacz też 
 Medal za Odwagę
 Medal Waleczności
 Medal Dzielności Znamienitej
 Krzyż Dzielności Znamienitej
 Krzyż Zasługi za Dzielność